Чубарово — название населённых пунктов в России.

Брянская область 
 Чубарово — деревня в Погарском районе.

Калужская область 
 Чубарово — деревня в Жуковском районе.

Московская область 
 Чубарово — деревня в Чеховском районе.

Пермский край 
 Чубарово — деревня в Юсьвинском районе.

Рязанская область 
 Чубарово — село в Сасовском районе.

Смоленская область 
 Чубарово — деревня в Новодугинском районе.

Татарстан 
 Чубарово — деревня в Высокогорском районе.

Ярославская область 
 Чубарово — деревня в Даниловском районе.